Зба́рский — еврейская фамилия.
 Збарский, Андрей Владимирович (род. 1948) — журналист, редактор, издатель.
 Збарский, Борис Ильич (1885—1954) — русский и советский биохимик, Герой Социалистического Труда.
 Збарский, Илья Борисович (1913—2007) — советский и российский биохимик; сын Бориса Збарского.
 Збарский, Феликс-Лев Борисович (1931—2016) — советский художник; сын Бориса Збарского.
Збарская
 Збарская, Регина Николаевна (1935—1987) — советская манекенщица.